Валенти́на Тимофі́ївна Гаса́нова (* 28 листопада 1954, місто Онучино Приморського краю Російської Федерації) — український літературознавець. Кандидат філологічних наук (2001). Доцент (2002).

Біографія 

1987 року закінчила філологічний факультет Сімферопольського державного університету імені Михайла Фрунзе (нині Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського).

Трудову діяльність розпочала піонервожатою Мартинівської школи Джанкойського району Кримської області. Від серпня 1984 року до січня 1990 року працювала вчителем української мови та літератури загальноосвітньої школи № 10 Сімферополя.

Працює в Таврійському національному університеті імені Володимира Вернадського: від січня 1990 року — викладач кафедри української літератури, від серпня 2002 року — доцент кафедри теорії та історії української літератури.

2001 року захистила кандидатську дисертацію «Ідейно-естетична боротьба в українській літературі 1920-х років (на матеріалі літературних організацій)». Опублікувала близько 30 наукових і методичних праць.

Праці 

 Гасанова Валентина. Ідейно-естетична боротьба в українській літературі 20-х рр. XX ст. (на матеріалі літературних організацій). — К., 2001. — 18 с.
 Гасанова Валентина. Характер інтелігента в новелі Юрія Липи «Кам'янець столичний» // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальная коммуникация». — Том 21 (60). — 2008. — № 1. — С. 365—369.

Посилання 

 Гасанова Валентина Тимофіївна

Персоналії за алфавітом
Українські літературознавці
Кандидати філологічних наук України
Науковці Таврійського університету
Народились 28 листопада
Народились 1954
Уродженці Приморського краю